Шези́ () — многозначный термин.

Персоналии 
 Шези, Антуан (1718—1798) — французский инженер-гидравлик; автор формулы Шези.
 Шези, Антуан-Леонар (1773—1832) — французский востоковед, сын Антуана Шези.
 Шези, Вильгельм (1806—1865) — немецкий писатель.
 Шези, Гельмина фон (1783—1856) — немецкая писательница, жена Антуана-Леонара Шези.

Топонимы 
 Шези (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.

Примечания